

Geografia

Drayton – città dell'Ontario

Drayton – villaggio dell'Inghilterra nel Leicestershire
Drayton – villaggio dell'Inghilterra nel Norfolk
Drayton – villaggio dell'Inghilterra nell'Oxfordshire e nel distretto di Cherwell
Drayton – villaggio dell'Inghilterra e dell'Oxfordshire nel distretto di Vale of White Horse
Drayton – villaggio dell'Inghilterra nel Somerset

Drayton – comune del Dakota del Nord

Persone
Bill Drayton – imprenditore statunitense
Jerome Drayton – maratoneta canadese
Michael Drayton – poeta inglese
Paul Drayton – velocista statunitense
Poppy Drayton – attrice britannica
William Jonathan Drayton Jr. – rapper, musicista e attore statunitense noto come Flavor Flav